Wolfheart – album zespołu Moonspell
 Wolfheart –  fińska grupa death-metalowa
 Wolfheart –  czeska grupa rockowa